Шпаковський Віктор Миколайович (1947—2004) — заслужений художник України.
 Шпаковський Лев Костянтинович (1914—1992) — український радянський діяч, міністр побутового обслуговування населення УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 7—10-го скликань.
 Шпаковський Олександр Вікентійович (1899—1942) — російський, український та радянський футболіст, нападник.
 Шпаковський Олександр Ілліч (1823—1881) — російський полковник, винахідник різних приладів і машин, педагог.
 Сава (Шпаковський) (до 1690—1749) — єпископ Архангелогородський і Холмогорський (1739—1740); єпископ Коломенський і Каширський (1740—1749) безпатріаршої РПЦ.
 Шпаковський Сергій Петрович (1918—1991) — радянський розвідник, Герой Радянського Союзу.

 Шпаковський район — адміністративна одиниця Ставропольського краю Російської Федерації.